Fosses-la-Ville is een stad in de provincie Namen in België. De stad telt zo'n 10.000 inwoners. De gemeente ligt in een relatief landelijk gebied, net buiten de verstedelijke gebieden rond de rivier de Samber in het noorden, en de Henegouwse stad Charleroi in het westen.

Kernen

Deelgemeenten

Overige Kernen
Op het grondgebied van de deelgemeente Fosses-la-Ville zelf ligt nog het gehucht Névremont.

Demografische ontwikkeling

Demografische evolutie voor de fusie

Bron:NIS - Opm:1831 t/m 1970=volkstellingen op 31 december

Demografische ontwikkeling van de fusiegemeente
Alle historische gegevens hebben betrekking op de huidige gemeente, inclusief deelgemeenten, zoals ontstaan na de fusie van 1 januari 1977.

Bronnen:NIS, Opm:1806 tot en met 1981=volkstellingen; 1990 en later= inwonertal op 1 januari

Geschiedenis 
In de Merovingische tijd werd op deze plaats in 650 een abdij gesticht door de Ierse monnik en missionaris Sint-Follianus. Toen hij vijf jaar later door struikrovers vermoord werd, werd hij door de heilige Gertrudis van Nijvel begraven in deze abdij. Juliana van Cornillon stierf er in 1258.
Fosses was een van de 23 Goede Steden van het prinsbisdom Luik.

Bezienswaardigheden 
 Stiftkerk van Sint-Follianus uit 1090.
 Sint-Brigidakapel uit 1659.
 Stadhuis met marktplein.

Cultuur en folklore 

In Fosses-la-Ville wordt het carnaval groots gevierd: de carnavalsgroep Les Chinels is opgenomen als immaterieel cultureel erfgoed door Wallonië en Brussel.

Daarnaast vindt eens in de zeven jaar de Marche Saint-Feuillen plaats, de laatste keer was in september 2019. Dit is een van de vijftien folkloristische stoeten van de Marches de l'Entre-Sambre-et-Meuse die in december 2012 door UNESCO opgenomen zijn als werelderfgoed op de Representatieve lijst van het immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid. Aan deze stoet nemen enkele duizenden schutters deel uit de stad zelf, de deelgemeenten en uit de wijde omtrek. Naast de zilveren buste met relikwie van de heilige Follianus, is ook de persoon die als Napoleon Bonaparte is gekleed een centraal figuur in deze processie.

Politiek

Resultaten gemeenteraadsverkiezingen sinds 1976

Geboren 
 Hector Gosset (1926-2007), atleet

Zie ook 
 Lijst van beschermd erfgoed in Fosses-la-Ville
 Meer van Bambois

Externe links 
Website van de gemeente

Plaats in Namen (provincie)